Psí víno je slovo s několika významy:

 obecně rozšířený lidový název pro loubinec, hlavně loubinec popínavý, loubinec pětilistý, méně i pro loubinec trojlaločný
 Psí víno (časopis)